

Жінки 
 Ходаківська Тетяна Миколаївна (* 1980) — українська режисерка, режисерка монтажу та сценаристка.

Чоловіки 
 Ходаківський Володимир Володимирович (1999—2022) — старший солдат Національної гвардії України, учасник російсько-української війни.
 Ходаківський В'ячеслав Анатолійович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ходаківський Олександр Володимирович (1954—2018) — педагог, композитор, заслужений діяч мистецтв України.

Див. також 
 Ходаківські
 Ходаковський

Примітки